Klostermuseum steht für: 
Klostermuseum Bad Schussenried, Baden-Württemberg
Klostermuseum Helfta, Sachsen-Anhalt
Klostermuseum im Pfarrhof, Bayern
Klostermuseum Ochsenhausen, Baden-Württemberg
Klostermuseum St. Märgen, Baden-Württemberg
Siehe auch: 
Stiftsmuseum